The Incredible Crash Dummies, téléfilm américain (1993)
 The Incredible Crash Dummies, jeu vidéo (1992-1994)
 Crash Dummies (en anglais The Incredible Crash Dummies), appelés initialement Crash Robots, une série de figurines articulées commercialisées durant les années 1990.